Dies ist eine Liste der Städte in Uruguay.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Uruguay ist Montevideo mit einer Einwohnerzahl von 1.740.302 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich die Hälfte der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 10.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 21. Mai 1975, 23. Oktober 1985, 2. Mai 1996 und 1. Juli 2004 sowie das Departamento, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(Z. = Zensus, Sortierung laut Zensus 2004)

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Instituto Nacional de Estadística
 City Population – Aktuelle und historische Einwohnerzahlen der Städte in Uruguay

!Stadte
Uruguay